Peter Dreßen ist der Name folgender Personen:

* Peter Dreßen (Politiker, 1914) (1914–1993), deutscher Politiker (FDP), MdL Nordrhein-Westfalen
 Peter Dreßen (Politiker, 1943) (* 1943), deutscher Politiker (SPD), MdB